L60 ou L-60 est un sigle qui peut faire référence à :
 Aero L-60 Brigadyr, un avion utilitaire tchèque ;
 Dongfeng Fengshen L60, une automobile du constructeur chinois Dongfeng ;
 HMS Mendip (L60), un destroyer de la Royal Navy ;
 Maladies des ongles, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres